Osoby o nazwisku Zwick
 Edward Zwick (ur. 1952) – amerykański reżyser i producent filmowy
 Joel Zwick (ur. 1942) – amerykański reżyser